Snowdome bezeichnet:

 SnowDome Bispingen, Skihalle im niedersächsischen Bispingen in Deutschland
 Snowdome Dubai, Wintersport-Freizeitpark im Emirat Dubai der Vereinigten Arabischen Emirate